Benjamin Constant kan syfta på:
 Benjamin Constant, fransk politiker och författare
 Benjamin Constant (född 1836), brasiliansk politiker
 Benjamin Constant (ort), Amazonas, Brasilien
 Benjamin Constant (kommun),  Amazonas, Brasilien